Barolo (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Cuneo;
 Barolo (wijn), de wijn die daar gemaakt wordt;